Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 2005/2006 прошло с 26 ноября 2005 по 8 марта 2006 года. 32 команды были разделены на четыре группы.

Первая группа  
В первой группе участники были разделены на две подгруппы. По три лучшие команды из каждой подгруппы оспаривали 1-6 места, причем команды встречались только с командами из другой подгруппы. Остальные команды по такой же схеме разыграли 7-11 места.

1 подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результат 2 матча «Старт» (Нерехта) − «Вымпел» (Королёв) следует читать 3:3 (отмечен *).

2 подгруппа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

За 1-6 места 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Выделены результаты матчей,сыгранных на втором этапе. Курсивом выделены матчи, сыгранные на предварительном этапе.

За 7-11 места 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Выделены матчи, сыгранные на втором этапе. Курсивом выделены матчи, сыгранные на предварительном этапе.

Вторая группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Третья группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 В одном из матчей «Сибсельмаш»-2 (Новосибирск) − «Саяны» − 2 (Абакан) команде «Саяны» − 2 ошибочно добавлены 3 забитых мяча. (Выделены курсивом).

Четвертая группа 

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Финал 
В финале, прошедшем в Мончегорске с 1 по 7 марта 2006 года должны были участвовать три лучшие команды из первой группы, по две − из второй и третьей групп и победитель четвертой группы. Однако «Маяк»-2 (Краснотурьинск), «Факел» (Богданович), «Енисей» − 2 (Красноярск) и «Надежда» (Биробиджан) отказались от участия, и вместо них были допущены «Вымпел» (Королёв) и «Старт» (Нерехта). Право выступать в высшей лиге  завоевал «Мончегорск-Североникель» (Мончегорск), однако впоследствии отказался от повышения в классе.

Результаты однокругового турнира, прошедшего с 1 по 7 марта в Мончегорске

 «Мончегорск-Североникель» (Мончегорск) (17 игроков): Виктор Каменев, Евгений Крюков — Михаил Ветров (10), Андрей Горшенин (22), Сергей Денисов (36), Станислав Долгий, Яков Красовский (19), Владимир Лещенко (5), Сергей Пеньков (5), Сергей Покидов (69), Александр Радион (9), Кирилл Семенков (6), Николай Солдатов (3), Сергей Старосветский (11), Александр Тихонов (14), Олег Тюкавин (2), Данил Цебро (1). Главный тренер − Б. А. Удодов.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2005/2006

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 
 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
2005 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2005 году
2006 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 2006 году